Пьер Шарль Теттенже (; 4 октября 1887, Париж — 22 января 1965, Париж) — французский политик и предприниматель-винодел. Правый националист, крайний консерватор, монархист. Мэр Сен-Жорж-де-Кото. Муниципальный советник Парижа, в 1943—1944 — председатель муниципального совета. Коллаборационист 1940—1944 годов. Сыграл важную роль в спасении французской столицы от разрушения оккупантами. Почётный член Французской академии.

Депутат, винодел, мэр от «мятежной лиги» 
В 20-летнем возрасте Пьер Теттенже примкнул к бонапартистскому движению. Участвовал в Первой мировой войне, был награждён Орденом Почётного легиона. В 1919 и 1924 избирался депутатом парламента.

В 1932 основал в Эперне, близ Реймса, прославленный впоследствии винодельческий дом шампанских вин Taittinger.

В 1924 основал антиреспубликанскую «мятежную лигу» Jeunesses patriotes — Патриотическая молодёжь — одну из самых активных правых организаций межвоенной Франции. Лига занимала крайне антикоммунистические, правоавторитарные позиции, копировала стилистику итальянского фашизма, имела военизированное крыло Camelots du roi (Королевские молодчики). Однако ультраконсервативная традиционалистская идеология «Патриотической молодёжи» не являлась фашистской в муссолиниевском или тем более гитлеровском значении термина.

В 1935 на основе лиги сформировалась крайне правая Национальная социальная партия. В 1937 Жак Дорио предлагал Пьеру Теттенже вступить в антикоммунистическую коалицию «Фронт свободы», но получил отказ.

В течение ряда лет Пьер Теттенже занимал пост мэра Сен-Жорж-де-Кото. С 1937 — муниципальный советник Парижа.

«Париж не был разрушен» 
10 июля 1940 года депутат Теттенже проголосовал за наделение маршала Петэна чрезвычайными полномочиями. Это означало переход на позиции коллаборационизма. В 1943 Теттенже был утверждён немецкими оккупационными властями на посту председателя Совета Парижа. Получил от правительства Виши Орден Франциски.

4 сентября 1943 в конфиденциальном письме Пьеру Лавалю Пьер Теттенже фактически предупредил о своём намерении без боя сдать Париж войскам антигитлеровской коалиции. 17 августа 1944 начал переговоры с командиром немецкого гарнизона генералом фон Хольтицем. 19 августа установил контакт с лидером сил Сопротивления в столице коммунистом Анри Роль-Танги. Теттенже сумел убедить фон Хольтица отказаться от выполнения гитлеровского указания о методическом разрушении Парижа. 25 августа генерал Леклерк и полковник Роль-Танги приняли капитуляцию оккупационного гарнизона.

Теттенже рассчитывал лично встретить генерала де Голля для передачи ключей от ратуши, однако 25 августа 1944 был арестован и заключён в тюрьму. Освобождён 27 февраля 1945. Был поражён в гражданских правах и оставил политическую деятельность. Однако в 1953—1965 — до своей кончины — Пьер Теттенже оставался мэром Сен-Жорж-де-Кото.

После войны. Восприятие в обществе 
Пьер Теттенже опубликовал книгу Et Paris ne fut pas détruit — «И Париж не был разрушен» (перефразирование знаменитой угрозы манифеста герцога Брауншвейгского «Париж будет разрушен»). Изложил свою версию августовских событий 1944.

C 1954 года — почётный член Французской академии. Входил также в Ассоциацию защиты памяти маршала Петэна.

На свои средства Теттенже восстановил несколько исторических зданий в Реймсе. Он завещал городу крупную недвижимость, в том числе на Иль-де-Ре, где был создан детский летний лагерь.

Один из сыновей Пьера Теттенже — Мишель — погиб в боях с немцами 1940 года. Другой — Жан — в 1959—1977 был мэром Реймса, в 1971—1974 — государственным секретарём по бюджету и государственным министром юстиции. Третий — Пьер-Кристиан — возглавлял администрацию одного из округов Парижа и был сенатором Франции. Четвёртый — Клод — управлял фамильным винодельческим домом Taittinger и входил в совет Банка Франции. Внук Теттенже — сын его дочери Колетт — Кристоф де Маржери — в 2007-2014 годах был председателем правления крупнейшего французского энергетического концерна Total, активно развивал бизнес в России, считался «деловым партнёром и лоббистом интересов Путина» и погиб при аварии в московском аэропорту «Внуково»

Деятельность Пьера Теттенже в первой половине 1940-х годов по ряду критериев соответствует понятию коллаборационизма. Однако многие французы считают роль Теттенже в освобождении Парижа достаточным искуплением вины. Отношение к Теттенже во Франции в большинстве случаев является нейтральным или сдержанно-позитивным.

Похоронен Пьер Теттенже на Северном кладбище Реймса.

Примечания 

Политики Франции
Мэры городов Франции
Президенты региональных советов Франции
Депутаты Национального собрания Франции
Националисты Франции
Деятели антикоммунистических организаций
Кавалеры ордена Почётного легиона
Французские коллаборационисты
Виноделы Франции
Похороненные на Северном кладбище (Реймс)